Leon Williams (1986), jugador de baloncesto estadounidense;
Leon Williams (1991), jugador de baloncesto neerlandés;